Nounours, mot enfantin pour désigner un ours en peluche
 Nounours, personnage de la série française Bonne nuit les petits
 Nounours, groupe fondé en 1962, l'une des dernières sociétés à produire des peluches en France, aujourd'hui disparue.
 Nounours, jeu de cartes dont le but est de détruire les personnages de l'adversaire. Les deux personnages principaux sont Nounours et Louis-le-fourbe
Nounours, chanson française de 1965 chantée par Régine et écrite par Charles Aznavour.

Voir aussi 

 Gros Nounours, chanson de Carlos (1985)

Notes et références